Die Abkürzung GNE steht für:
 Äquatorialguinea, ITU-Code
 Gaumennahterweiterung, kieferorthopädischer und ggf. kieferchirurgischer Eingriff
 Glossop North End, englischer Fußballverein
 Glottal-to-noise excitation ratio, Fachbegriff der Phoniatrie
 GNUPedia, eine freie Enzyklopädie
 die IATA-Code-Bezeichnung des Flugplatzes St. Denijs-Westrem in Gent, Belgien
 die ISO 4217-Bezeichnung der guineischen Währung Syli
 Folgender UN/LOCODE:
 CH GNE, Gemeinde Grône, Kanton Wallis, Schweiz

GNE